Super high frequency, frequenties in het radiospectrum tussen 3 en 30 GHz.
 Svenska Handbollförbundet, de Zweedse Handbalbond